American Le Mans Series — powered by eStar 2010 — это седьмой этап сезона 2010 ALMS.

Соревнование проведено 20 — 22 августа на трассе Road America в американском городе Элхарт-Лейк, штат Висконсин.

Общая информация 
Роуд Америка с первых тренировок оказалась более удобной для прототипов бывшей категории LMP1. Мощное, тяжелое купе Lola-Judd команды Пола Драйсона второй раз подряд завоевывает поул. Быстрейший круг Джонни Кокера оказался более чем на секунду лучше, чем время ближайшего преследователя. Лидеры класса LMP из Highcroft показали 5-й результат, проиграв 2,5 секунды.

LMP 
Лорд Драйсон решил сам начать заезд, скорее всего рассудив, что его недостаток в скорости (по сравнению с прямыми конкурентами), будет предельно уменьшен за счёт плотности пелотона на первых кругах и из-за возможных при этом выездов автомобиля безопасности. Три периода жёлтых флагов позволили ему выполнить эту задачу. Принявший эстафету восьмым Джонни Кокер сходу развил такой темп, что вскоре стало ясно, что первой победе Drayson Racing могут помешать лишь механические неполадки (быстрейший круг Кокера в результате был на 2 секунды лучше ближайшего из преследователей). Впрочем победы могло и не случится — техника LMP1 является более топливозатратной и Кокер вынужден был незадолго до финиша завернуть на пит-лейн. Джонни выехал четвёртым, но, после нескольких атак, прошёл сначала Смита, а затем и экономивших под финиш топливо Брэбэма и Графа.

GT 
В GT как и год назад не нашлось равным BMW Бобби Рейхола. Правда в этом, уже после восьми кругов, экипаж Оберлена выбыл из борьбы, попав в серьёзную аварию (шасси пошло в утиль). Вторыми закончили гонку лидеры категории GT — Porsche команды Flying Lizard под управлением дуэта Лонг/Бергмастер.

Победители прошлой гонки — Мело/Бруни — финишировали лишь пятыми.

Результаты

Квалификация 

Обладатель поула в каждом из классов выделен жирным.

Гонка 

Победитель гонки в каждом классе выделен жирно.

Экипажи преодолевшие менее 70 % дистанции от победителя в их классе помечены как неклассифицированные (НК).

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона-2010 ALMS на сайте IMSA

Моторные виды спорта
Элхарт-Лейк
Август 2010 года
ALMS